O SMContent é um gerenciador de conteúdo multi-linguagem que possui uma ferramenta de e-mail marketing integrada. É desenvolvido em ASP.Net e utiliza uma arquitetura híbrida para acesso a dados. O objetivo dessa arquitetura é facilitar a portabilidade entre diferentes bancos de dados e ao mesmo tempo garantir uma alta performance.

Suporte a bancos de dados

O SMContent atualmente suporta PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server e MS Access.

Idiomas

As interfaces administrativas do SMContent atualmente estão disponíveis em quatro idiomas: Português, Inglês, Francês e Espanhol.

Ligações externas

 SMContent.net
 Blog do SMContent

Sistemas de gestão de conteúdo